Aaron se poate referi la:

 Aaron, personaj din Vechiul Testament
 Florian Aaron, istoric și publicist român
 Petru Pavel Aaron, cleric și cărturar român, episcop unit al Transilvaniei
 Teodor Aaron, cleric și cărturar român
 Vasile Aaron, poet român

Vezi și 
 Aronești
 Aroneanu